2001 steht für:
 das Jahr 2001
 das Jahr 2001 v. Chr.
 2001 (Album), ein Musikalbum des Rappers und Produzenten Dr. Dre
 2001: Odyssee im Weltraum, ein Film des Regisseurs Stanley Kubrick
 2001: Odyssee im Weltraum (Roman), ein Roman von Arthur C. Clarke
 2001 – Das deutsche Science Fiction Magazin, eine 1978–1979 erschienene Science-Fiction-Zeitschrift
 PET 2001, ein Commodore-Heimcomputer
 Telefon 2001, Tastentelefon
 Zweitausendeins, ein Verlag und Versandhandel

Siehe auch: